Társadalomtudományi Könyvtár, a Grill kiadó 1910-es évekbeli könyvsorozata
Társadalomtudományi Könyvtár a Politzer Zsigmond és fia kiadóvállalat könyvsorozata az 1903-tól
Társadalomtudományi Könyvtár, a Gondolat kiadó 1971–1991, ill. 2003–2009 között megjelent könyvsorozata

Jegyzetek